|(1301) Ивонна (Yvonne) || 1934 EA || 7 марта 1934 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1302) Верра (Werra) || 1924 SV || 28 сентября 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1303) Лютера (Luthera) || 1928 FP || 16 марта 1928 || Гамбург || Фридрих Швассман
|-
|(1304) Ароза (Arosa) || 1928 KC || 21 мая 1928 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1305) Понгола (Pongola) || 1928 OC || 19 июля 1928 || Йоханнесбург || Гарри Вуд
|-
|(1306) Скифия (Scythia) || 1930 OB || 22 июля 1930 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1307) Киммерия (Cimmeria) || 1930 UF || 17 октября 1930 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1308) Халлерия (Halleria) || 1931 EB || 12 марта 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1309) Гиперборея (Hyperborea) || 1931 TO || 11 октября 1931 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1310) Филлигера (Villigera) || 1932 DB || 28 февраля 1932 || Гамбург || Фридрих Швассман
|-
|(1311) Кнопфия (Knopfia) || 1933 FF || 24 марта 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1312) Вассар (Vassar) || 1933 OT || 27 июля 1933 || Уильямс-Бэй || Жорж ван Бисбрук
|-
|(1313) Берна (Berna) || 1933 QG || 24 августа 1933 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1314) Паула (Paula) || 1933 SC || 16 сентября 1933 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1315) Бронислава (Bronislawa) || 1933 SF || 16 сентября 1933 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1316) Казань (Kasan) || 1933 WC || 17 ноября 1933 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1317) Зильфретта (Silvretta) || 1935 RC || 1 сентября 1935 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1318) Нерина (Nerina) || 1934 FG || 24 марта 1934 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1319) Диза (Disa) || 1934 FO || 19 марта 1934 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1320) Импала (Impala) || 1934 JG || 13 мая 1934 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1321) Маюба (Majuba) || 1934 JH || 7 мая 1934 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1322) Коперник (Coppernicus) || 1934 LA || 15 июня 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1323) Тугела (Tugela) || 1934 LD || 19 мая 1934 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1324) Книсна (Knysna) || 1934 LL || 15 июня 1934 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1325) Инанда (Inanda) || 1934 NR || 14 июля 1934 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1326) Лосака (Losaka) || 1934 NS || 14 июля 1934 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1327) Намакуа (Namaqua) || 1934 RT || 7 сентября 1934 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1328) Девота (Devota) || 1925 UA || 21 октября 1925 || Алжир || Жеховский В.П.
|-
|(1329) Элиана (Eliane) || 1933 FL || 23 марта 1933 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1330) Спиридония (Spiridonia) || 1925 DB || 17 февраля 1925 || Крым (Симеиз) || Альбицкий В.А.
|-
|(1331) Сольвейг (Solvejg) || 1933 QS || 25 августа 1933 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1332) Маркония (Marconia) || 1934 AA || 9 января 1934 || Пино Торинез || Л. Вольта
|-
|(1333) Севенола (Cevenola) || 1934 DA || 20 февраля 1934 || Алжир || Одетта Банкильон
|-
|(1334) Лундмарка (Lundmarka) || 1934 OB || 16 июля 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1335) Демулина (Demoulina) || 1934 RE || 7 сентября 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1336) Зеландия (Zeelandia) || 1934 RW || 9 сентября 1934 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1337) Герарда (Gerarda) || 1934 RA || 9 сентября 1934 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1338) Дюпонта (Duponta) || 1934 XA || 4 декабря 1934 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1339) Дезаньо (Désagneauxa) || 1934 XB || 4 декабря 1934 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1340) Иветта (Yvette) || 1934 YA || 27 декабря 1934 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1341) Эдмэ (Edmée) || 1935 BA || 27 января 1935 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1342) Брабантия (Brabantia) || 1935 CV || 13 февраля 1935 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1343) Николь (Nicole) || 1935 FC || 29 марта 1935 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1344) Кобета (Caubeta) || 1935 GA || 1 апреля 1935 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1345) Потомак (Potomac) || 1908 CG || 4 февраля 1908 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|-
|(1346) Гота (Gotha) || 1929 CY || 5 февраля 1929 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1347) Патрия (Patria) || 1931 VW || 6 ноября 1931 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1348) Мишель (Michel) || 1933 FD || 23 марта 1933 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1349) Бечуана (Bechuana) || 1934 LJ || 13 июня 1934 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1350) Россалия (Rosselia) || 1934 TA || 3 октября 1934 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1351) Узбекистания (Uzbekistania) || 1934 TF || 5 октября 1934 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1352) Вавель (Wawel) || 1935 CE || 3 февраля 1935 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1353) Марче (Maartje) || 1935 CU || 13 февраля 1935 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1354) Бота (Botha) || 1935 GK || 3 апреля 1935 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1355) Магеба (Magoeba) || 1935 HE || 30 апреля 1935 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1356) Ньянза (Nyanza) || 1935 JH || 3 мая 1935 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1357) Кхама (Khama) || 1935 ND || 2 июля 1935 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1358) Гайка (Gaika) || 1935 OB || 21 июля 1935 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1359) Приеска (Prieska)|| 1935 OC || 22 июля 1935 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1360) Тарка (Tarka) || 1935 OD || 22 июля 1935 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1361) Лейшнер (Leuschneria) || 1935 QA || 30 августа 1935 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1362) Гриква (Griqua) || 1935 QG || 31 июля 1935 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1363) Герберт (Herberta) || 1935 RA || 30 августа 1935 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1364) Сафара (Safara) || 1935 VB || 18 ноября 1935 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1365) Хеньи (Henyey) || 1928 RK || 9 сентября 1928 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(1366) Пикколо (Piccolo) || 1932 WA || 29 ноября 1932 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1367) Нонгома (Nongoma) || 1934 NA || 3 июля 1934 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1368) Нумидия (Numidia) || 1935 HD || 30 апреля 1935 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1369) Останина (Ostanina) || 1935 QB || 27 августа 1935 || Крым (Симеиз) || Пелагея Шайн
|-
|(1370) Хелла (Hella) || 1935 QG || 31 августа 1935 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1371) Реси (Resi) || 1935 QJ || 31 августа 1935 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1372) Харемари (Haremari) || 1935 QK || 31 августа 1935 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1373) Цинциннати (Cincinnati) || 1935 QN || 30 августа 1935 || Маунт-Вильсон || Эдвин Хаббл
|-
|(1374) Изора (Isora) || 1935 UA || 21 октября 1935 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1375) Альфреда (Alfreda) || 1935 UB || 22 октября 1935 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1376) Мишель (Michelle) || 1935 UH || 29 октября 1935 || Алжир || G. Reiss
|-
|(1377) Робербо (Roberbauxa) || 1936 CD || 14 февраля 1936 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1378) Леонса (Leonce) || 1936 DB || 21 февраля 1936 || Уккел || Фернанд Риго
|-
|(1379) Ломоносова (Lomonosowa) || 1936 FC || 19 марта 1936 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1380) Володия (Volodia) || 1936 FM || 16 марта 1936 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1381) Данубия (Danubia) || 1930 QJ || 20 августа 1930 || Крым (Симеиз) || Евгений Скворцов
|-
|(1382) Герти (Gerti) || 1925 BB || 21 января 1925 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1383) Лимбургия (Limburgia) || 1934 RV || 9 сентября 1934 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1384) Книрче (Kniertje) || 1934 RX || 9 сентября 1934 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1385) Гельрия (Gelria) || 1935 MJ || 24 мая 1935 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1386) Сторерия (Storeria) || 1935 PA || 28 июля 1935 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1387) Кама (Kama) || 1935 QD || 27 августа 1935 || Крым (Симеиз) || Пелагея Шайн
|-
|(1388) Афродита (Aphrodite) || 1935 SS || 24 сентября 1935 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1389) Онни (Onnie) || 1935 SS || 28 сентября 1935 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1390) Абастумани (Abastumani) || 1935 TA || 3 октября 1935 || Крым (Симеиз) || Пелагея Шайн
|-
|(1391) Карелия (Carelia) || 1936 DA || 16 февраля 1936 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1392) Пьер (Pierre) || 1936 FO || 16 марта 1936 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1393) Софала (Sofala) || 1936 KD || 25 мая 1936 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1394) Альгоа (Algoa) || 1936 LK || 12 июня 1936 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1395) Арибеда (Aribeda) || 1936 OB || 16 июля 1936 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1396) Оутениква (Outeniqua) || 1936 PF || 9 августа 1936 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1397) Умтата (Umtata) || 1936 PG || 9 августа 1936 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1398) Доннера (Donnera) || 1936 QL || 26 августа 1936 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1399) Тенериффа (Teneriffa) || 1936 QY || 23 августа 1936 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1400) Тирела (Tirela) || 1936 WA || 17 ноября 1936 || Алжир || Луи Буайе
|}